Crepuscolo di gloria (The Last Command) – film del 1928 diretto da Josef von Sternberg
Crepuscolo di gloria (Rembrandt) – film del 1942 diretto da Hans Steinhoff